Николай Деркач:
 Деркач, Николай Иванович (род. 1949) — украинский инженер-экономист и дипломат, государственный деятель.
 Деркач, Николай Петрович (1929 — 1996) — бригадир, сварщик. Герой Социалистического Труда.